Оксидибромид ванадия(IV) — неорганическое соединение, оксосоль металла ванадия и бромистоводородной кислоты с формулой VOBr, жёлто-коричневые кристаллы, растворяется в воде.

Получение 
 Разложение при нагревании оксид-трибромид ванадия:

Физические свойства 
Оксидибромид ванадия(IV) образует жёлто-коричневые кристаллы.

Растворяется в холодной воде, образуя синие растворы.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании в вакууме:

 При нагревании на воздухе реагирует с кислородом:

Литература 
 
 

ванадия
ванадия